Příjmení Losert nebo Loserth může znamenat:

 Antonín Losert (1740–1799) – český řezbář a sochař
 Burkard Losert – starosta německého města Rimpar
 Dirk Losert (* 1964) – německý ligový fotbalista
 Gerald Losert – rakouský mezinárodní fotbalový rozhodčí
 Gert Losert – německý ligový fotbalista
 Gustav Loserth – rakousko-uherský důstojník
 Hans Losert (* 1956) – německý archeolog
 Heribert Losert (1913–2002) – německý malíř a grafik
 Jaroslav Losert – starosta městské části Praha-Klánovice
 Johann Loserth (1864–1936) – rakouský historik
 Kurt Loserth (* 1914) – rakouský bobista a olympionik
 Leo Losert (1902–1982) – rakouský veslař a olympionik
 Roland Losert – rakouský šermíř a olympionik
 Richard Losert (1970–2008) – český fotbalista
 Václav Losert – český reprezentant ve střelbě z polní kuše, 22násobný mistr ČR, vicemistr světa družstev seniorů.
 Venio Losert (* 1976) – chorvatský házenkář, dvojnásobný olympijský vítěz